Serri kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Serri, Sardinien, kommun, Provincia di Cagliari,

Sverige 

 Serri sameby – en skogssameby i Jokkmokks kommun som bytt namn till Slakka sameby
 Serri (naturreservat) – ett naturreservat i Jokkmokks kommun

Robotskapade Italienförgreningar